Śródmieście – frazione di Breslavia
Śródmieście – frazione di Danzica
Śródmieście – frazione di Varsavia